Burruyacú kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Burruyacú, kommun, Tucumán, 
 Burruyacú (kommunhuvudort i Argentina), Tucumán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar